Понтиак може да се отнася за:

 Понтиак – град в Съединени американски щати, Илинойс
 Понтиак – вожд на индианското племе Отава от племенната група на алгонкините.
 Понтиак – модел американски автомобили произвеждани от корпорацията „Дженеръл мотърс“.